Mirri peut faire référence à:

Patronymie
 Giuseppe Mirri (1834-1907) – militaire et homme politique italien
 Roberto Mirri (1978-) – footballeur italien